Tomas Jantzon Carreras (Córdoba, 23 de septiembre de 1999) es un cantante y compositor argentino de trap y pop latino.

Biografía

Primeros años e inicios 
Tomas nació el 23 de septiembre en 1999 en la ciudad de Córdoba, vivió su infancia y adolescencia en Salsipuedes. Desde pequeño sintió interés por el canto, componiendo melodías y escribiendo poesía. Se mudó a Paraguay en 2015, país donde vive desde entonces.

Carrera 
En 2014 comenzó su carrera como creador de contenido lográndose convertir en poco tiempo en uno de los creadores de contenidos más relevantes de su país cosechando miles de seguidores y logrando participar en varias fechas del Club Media Fest en Argentina y Paraguay debido a su popularidad en ambos países, logrando compartir escenario con grandes artistas y exponentes como Trueno, German Garmendia, Juanpa Zurita, Wos, Maria Becerra, entre otros. En 2019 participa en su primer colaboración musical titulada «Interesante» junto a Orzusa y Tito Torres.

Vida privada 
El 21 de junio anunció que sería padre a través de su cuenta de Instagram. Finalmente, la bebé nació el día 30 de octubre en Asunción.

Referencias 

 Conociendo a Tomas Jantzon
 El cordobés que la rompe en Paraguay
 Es de Sierras Chicas y arrasa en Paraguay
De las Sierras Chicas al mundo
 Line Up Club Media Fest
 Tomas Jantzon fue papá
 Tomas Jantzon lanzó un nuevo single
 TOMAS JANTZON PRESENTA “NADA ES IGUAL” 
 “Nada Es Igual”: Tomás Jantzon presenta rimas con sentimiento
 Primer single del artista emergente, Tomas Jantzon
 Tomas Jantzon presentó su primer single “Nada es igual”
 “Nada Es Igual”: Tomás Jantzon presenta rimas con sentimiento

Enlaces externos 
 Canal oficial en YouTube
 
 

Cordobeses (capital)
Cantantes masculinos de Argentina
Músicos de rap rock
Músicos de la provincia de Córdoba (Argentina)
Cantantes de trap de Argentina
Músicos de pop rock
Raperos de Argentina